Hurtnica – rodzaj mrówek
 Hurtnica wstydliwa
 Hurtnica podobna
 Hurtnica pospolita